Västra Torup kan syfta på:

 Västra Torup – en tätort och by i Västra Torups socken, Hässleholms kommun, Skåne
 Västra Torups kyrka – en kyrkobyggnad i Västra Torup

samt följande administrativa enheter med samma geografiska utbredning:

 Västra Torups socken – en socken i Västra Göinge härad, Skåne
 Västra Torups landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1951
 Västra Torups församling – en församling i Göinge kontrakt i Lunds stift
 Västra Torups distrikt – ett distrikt i Hässleholms kommun och Skåne län 2016–